Niobrara puede hacer referencia a:

 la villa estadounidense de Niobrara, en Nebraska;
 el río estadounidense, Niobrara, afluente del Misuri, que pasa por los Estados de Wyoming y Nebraska;
 el Condado de Niobrara, en el Estado de Wyoming;
 y al Municipio de Niobrara, en el condado de Knox, Nebraska;